AP2 může být:

 AP-2 (komplex) – protein účastnící se odštěpování membránových váčků
 AP-2 (transkripční faktor) – protein fungující jako transkripční faktor
 Adipocyte protein 2, ve zkratce AP2 – přenašečový protein mastných kyselin
 Apetala 2, ve zkratce AP2 – rostlinný transkripční faktor